

Persone 
Pole – musicista tedesco
John de la Pole II duca di Suffolk – nobile inglese
Ishmael Pole – calciatore papuano
Margaret Pole – nobile inglese
Reginald Pole – cardinale inglese

Altro
Pole – villaggio del Botswana
 Pole – album dell'omonimo musicista del 2003
Jill Pole – personaggio della serie Le cronache di Narnia

Pagine correlate 
 Poles

Altri progetti